Dit is een lijst van planetoïden 21601-21700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (21601) - || 1998 XO89|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (21602) Ialmenus || 1998 YW1|| 17 december 1998 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (21603) - || 1999 BY || 17 januari 1999 || CSS
|-
| (21604) - || 1999 BS3|| 19 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (21605) Reynoso || 1999 CL81|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (21606) - || 1999 FH6|| 17 maart 1999 || ODAS
|-
| (21607) Robel || 1999 GG34|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (21608) Gloyna || 1999 GQ35|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (21609) Williamcaleb || 1999 JQ41|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (21610) Rosengard || 1999 JE48|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (21611) Rosoff || 1999 JV50|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (21612) Chelsagloria || 1999 JS57|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (21613) Schlecht || 1999 JF68|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (21614) Grochowski || 1999 JW75|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (21615) Guardamano || 1999 JQ76|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (21616) Guhagilford || 1999 JQ82|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (21617) Johnhagen || 1999 JO119|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (21618) Sheikh || 1999 JT122|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (21619) - || 1999 JN136|| 9 mei 1999 || LONEOS
|-
| (21620) - || 1999 KU || 16 mei 1999 || CSS
|-
| (21621) Sherman || 1999 KR4|| 20 mei 1999 || LINEAR
|-
| (21622) Victorshia || 1999 LV22|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (21623) Albertshieh || 1999 LS24|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (21624) - || 1999 NA1|| 11 juli 1999 || K. Korlević
|-
| (21625) Seira || 1999 NN2|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21626) Matthewhall || 1999 NP2|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21627) Sillis || 1999 NZ3|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21628) Lucashof || 1999 ND4|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21629) Siperstein || 1999 NT8|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21630) Wootensmith || 1999 NM9|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21631) Stephenhonan || 1999 NU10|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21632) Suwanasri || 1999 NR11|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21633) Hsingpenyuan || 1999 NW11|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21634) Huangweikang || 1999 NB18|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21635) Micahtoll || 1999 NU19|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21636) Huertas || 1999 NS34|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21637) Ninahuffman || 1999 NH36|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21638) Nicjachowski || 1999 NA39|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21639) Davidkaufman || 1999 ND39|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21640) Petekirkland || 1999 NX39|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21641) Tiffanyko || 1999 NC40|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21642) Kominers || 1999 NH41|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21643) Kornev || 1999 NJ42|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21644) Vinay || 1999 NA50|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21645) Chentsaiwei || 1999 NZ50|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21646) Joshuaturner || 1999 NK53|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21647) Carlturner || 1999 NE54|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21648) Gravanschaik || 1999 NB57|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21649) Vardhana || 1999 NQ59|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21650) Tilgner || 1999 OB1|| 17 juli 1999 || S. Sposetti
|-
| (21651) Mission Valley || 1999 OF1|| 19 juli 1999 || G. Bell
|-
| (21652) Vasishtha || 1999 OQ2|| 22 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21653) Davidwang || 1999 OH3|| 22 juli 1999 || LINEAR
|-
| (21654) - || 1999 PZ || 5 augustus 1999 || A. López, R. Pacheco
|-
| (21655) Niklauswirth || 1999 PC1|| 8 augustus 1999 || L. Šarounová
|-
| (21656) Knuth || 1999 PX1|| 9 augustus 1999 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (21657) Alinecarter || 1999 PZ1|| 10 augustus 1999 || J. Broughton
|-
| (21658) - || 1999 PA2|| 10 augustus 1999 || J. Broughton
|-
| (21659) Fredholm || 1999 PR3|| 13 augustus 1999 || P. G. Comba
|-
| (21660) Velenia || 1999 QZ1|| 20 augustus 1999 || P. Pravec
|-
| (21661) Olgagermani || 1999 RA || 1 september 1999 || G. Masi
|-
| (21662) Benigni || 1999 RC || 1 september 1999 || Stroncone
|-
| (21663) Banat || 1999 RM || 3 september 1999 || Starkenburg
|-
| (21664) Konradzuse || 1999 RG1|| 4 september 1999 || L. Šarounová
|-
| (21665) Frege || 1999 RR1|| 5 september 1999 || P. G. Comba
|-
| (21666) - || 1999 RW1|| 5 september 1999 || K. Korlević
|-
| (21667) - || 1999 RB3|| 6 september 1999 || K. Korlević
|-
| (21668) - || 1999 RS6|| 3 september 1999 || Spacewatch
|-
| (21669) - || 1999 RF8|| 4 september 1999 || Spacewatch
|-
| (21670) Kuan || 1999 RD11|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21671) Warrener || 1999 RP12|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21672) Laichunju || 1999 RK14|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21673) Leatherman || 1999 RL15|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21674) Renaldowebb || 1999 RG18|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21675) Kaitlinmaria || 1999 RM22|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21676) Maureenanne || 1999 RB23|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21677) Tylerlyon || 1999 RO23|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21678) Lindner || 1999 RK27|| 5 september 1999 || G. Lehmann, J. Kandler
|-
| (21679) Bettypalermiti || 1999 RD28|| 8 september 1999 || C. W. Juels
|-
| (21680) Richardschwartz || 1999 RS31|| 9 september 1999 || Farra d'Isonzo
|-
| (21681) - || 1999 RN32|| 9 september 1999 || K. Korlević
|-
| (21682) Peštafrantišek || 1999 RT32|| 9 september 1999 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (21683) Segal || 1999 RL33|| 9 september 1999 || C. W. Juels
|-
| (21684) Alinafiocca || 1999 RR33|| 4 september 1999 || M. White, M. Collins
|-
| (21685) Francomallia || 1999 RL35|| 11 september 1999 || G. Masi
|-
| (21686) Koschny || 1999 RB36|| 11 september 1999 || A. Knöfel
|-
| (21687) Filopanti || 1999 RB37|| 11 september 1999 || Osservatorio San Vittore
|-
| (21688) - || 1999 RK37|| 11 september 1999 || LINEAR
|-
| (21689) - || 1999 RL38|| 13 september 1999 || K. Korlević
|-
| (21690) - || 1999 RA39|| 13 september 1999 || J. Broughton
|-
| (21691) - || 1999 RC42|| 13 september 1999 || K. Korlević
|-
| (21692) - || 1999 RH44|| 15 september 1999 || J. Broughton
|-
| (21693) - || 1999 RT44|| 14 september 1999 || Črni Vrh
|-
| (21694) Allisowilson || 1999 RL48|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21695) Hannahwolf || 1999 RG49|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21696) Ermalmquist || 1999 RC52|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21697) Mascharak || 1999 RW54|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21698) McCarron || 1999 RD56|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21699) Wolpert || 1999 RE64|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (21700) Caseynicole || 1999 RD72|| 7 september 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten